Словацька Екстраліга 2011—12 — 19-й розіграш чемпіонату Словацької Екстраліги. В сезоні 2011—12 взяло участь 11 команд. Регулярний чемпіонат стартував 14 вересня 2011 року, а завершився 4 березня 2012 року.

В результаті серії плей-оф були визначений переможець: Слован (Братислава) переміг у фінальній серії ХК «Кошице» із рахунком 4:3.

Регулярний сезон

Таблиця

Найкращі бомбардири 
Список 10 найкращих гравців.

Плей-оф

Чвертьфінали 
ХК Кошице – ХК 05 Банська Бистриця 4–1 (4–3 OT, 4–3, 0–1, 3–1, 2–1 OT)
ХК 36 Скаліца – ХКм Зволен 2–4 (3–4, 3–0, 2–4, 2–4, 3–1, 1–5)
Слован – МсХК Жиліна 4–1 (3–2, 4–2, 1–3, 5–2, 8–2)
Попрад – Дукла Тренчин 2–4 (5–1, 4–5 Б, 1–4, 0–3, 2–1, 1–6)

Півфінали 
ХК Кошице – ХКм Зволен 4–0 (7–4, 6–2, 6–1, 5–3)
Слован – Дукла Тренчин 4–0 (5–4OT, 6–4, 6–2, 4–3)

Фінал 
ХК Кошице – Слован 3–4 (2–5, 4–2, 3–1, 1–2, 2–1OT, 3–6, 1–2OT)

Найкращі бомбардири плей-оф

Посилання 
 Архів 
 Офіцйний сайт 

Сезони Словацької Екстраліги
Словаччина
Словаччина